Katia Granoff, une directrice de galeries d'Art (1895 - 1989).
 Wladimir Granoff, un psychanalyste français (1924 - 2000).